L'orthodoxie, la conformité à une pensée.
 Le christianisme orthodoxe. 
 Orthodoxie, une émission de télévision sur le christianisme orthodoxe.
 Orthodoxie (en anglais ), un essai d'apologétique chrétienne de G. K. Chesterton.
 Orthodoxie.com, un site internet d'informations en langue française.